Hollywood Boulevard est le titre de différents films :

 Hollywood Boulevard, drame américain réalisé par Robert Florey (1936)
 Hollywood Boulevard, thriller américain réalisé par Allan Arkush et Joe Dante (1976)
 Hollywood Boulevard, drame américain réalisé par Stephen Vittoria (1996)
 Hollywood Boulevard, drame américain réalisé par Matthew Levenstein (2009)

Homonymie de titre